Tom Kristensen pode referir-se a diferentes pessoas. Ambos são dinamarqueses:
Tom Kristensen (automobilista) – Automobilista que venceu as 24 Horas de Le Mans nove vezes;
Tom Kristensen (poeta) – Poeta.

Desambiguação